Вадим Старков:
 Старков, Вадим Петрович (род. 1979) — российский футболист.
 Старков, Вадим Фёдорович (1936—2022) — российский археолог.